Municipio de Lien puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lien (condado de Grant, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Lien (condado de Roberts, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Roberts.